Moritz Seubert ist der Name folgender Personen:

* Moritz Seubert (Verwaltungsbeamter) (1852–1905), deutscher Verwaltungs- und Ministerialbeamter
 Moritz August Seubert (1818–1878), deutscher Botaniker